Преображенское городско́е поселе́ние — городское поселение в Лазовском районе Приморского края.

Административный центр — пгт Преображение.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Приморского края от 9 августа 2004 года № 136-КЗ «О Лазовском муниципальном районе»

Население

Состав городского поселения 
В состав городского поселения входит один населённый пункт — пгт Преображение.

Местное самоуправление 
 Администрация
Адрес: 692998, пгт Преображение, ул. Заводская, 9. Телефон: 8 (42377) 243-93 

 Глава администрации

Примечания 

Муниципальные образования Лазовского района
Упразднённые городские поселения Приморского края
Городские поселения, упразднённые в 2020 году